Олег Васильович Тарасенко (народився  в місті Гуляйполе Запорізької області) — український науковець, доктор технічних наук.

Батько, Тарасенко Василь Якимович родом з смт. Сосниця Чернігівської області.

Примітки 

Уродженці Гуляйполя
Доктори технічних наук